William Talman, architetto britannico
William Talman, attore statunitense